Johann Friedrich Schlemm ist der Name folgender Personen:

* Johann Friedrich August Schlemm (1715–1769), deutscher Amtschreiber und kurfürstlich braunschweig-lüneburgischer Amtmann
 Johann Heinrich Friedrich Schlemm (Heinrich Schlemm; Friedrich Schlemm; 1795–1858), deutscher Arzt, Mediziner, Hochschullehrer, Chirurg, Gynäkologe und Geheimer Medizinalrat; siehe Friedrich Schlemm